Мерлин се може односити на:

 Мерлин (чаробњак), 
 Дино Мерлин, југословенски и босанскохерцеговачки музичар и текстописац
 Мерлин (сарајевска група), музичка група из Сарајева, чији је оснивач био Дино Мерлин
 Мерлин (београдска група), музичка група из Београда, чији је оснивач био Влада Дивљан
 Мерлин (ракетни мотор), ракетни мотор компаније Спејс екс 
 Мерлин (Орегон), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Орегон
 Мерлин (Енкарнасион де Дијаз), насеље у Мексику у савезној држави Халиско у општини Енкарнасион де Дијаз